Trier steht für:

 Trier, Stadt in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 New Trier, Stadt in Minnesota, Vereinigte Staaten
 New Trier Township, Township im Cook County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Trier (Rose), Moschus-Rose
 das Frachtschiff Trier des Norddeutschen Lloyds, siehe unter Coblenz (Schiff)
 ein Fahrgastschiff, siehe Stadt Trier (Schiff, 1960)
 (281140) Trier, Asteroid des Hauptgürtels
 Bistum Trier, Diözese
 Kurtrier, Kurfürstentum
 Amt Trier, Amt im Kurfürstentum Trier
 Trier (Glockengießerfamilie)

Trier ist der Familienname folgender Personen:

 Allonzo Trier (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 AnniKa von Trier (* 1970), deutsche Performancekünstlerin, Musikerin, Komponistin und Autorin
 Bendix Trier (* 1930), deutscher Archäologe

 Carola Trier (1913–2000), deutsche Tänzerin, Tanzpädagogin und Pilatestrainerin
 Dea Trier Mørch (1941–2001), dänische Grafik-Künstlerin und Schriftstellerin
 Eduard Trier (1920–2009), deutscher Kunsthistoriker
 Gerson Trier (1851–1918), dänischer Sozialist und Journalist
 Hann Trier (1915–1999), deutscher Maler und Grafiker
 Heinz Becker-Trier (1901–1984), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor
 Herman Trier (1845–1925), dänischer Philosoph, Pädagoge und Politiker
 Joachim Trier (* 1974), norwegischer Filmregisseur und Drehbuchautor

 Jost Trier (1894–1970), deutscher Germanist
 Lars von Trier (* 1956), dänischer Filmregisseur
 Lothar Trier (1929–2010), deutscher Unternehmer
 Marcus Trier (* 1962), deutscher Archäologe und Museumsdirektor
 Matthias Trier (* 1974/1975), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Salomon Abraham Trier (1758–1846), deutscher Rabbiner
 Ton van Trier (1926–1983), niederländischer Politiker (CDA) und Hochschullehrer
 Troels Trier (* 1940), dänischer Musiker, Maler, Grafiker und Keramiker
 Walter Trier (1890–1951), deutscher Illustrator und Karikaturist
 Wolfgang Trier (1921–1995), deutscher Glastechnologe und Hochschullehrer

Siehe auch: